Strelka – cagnetta del programma spaziale sovietico
 Strelka – insediamento urbano russo del Territorio di Krasnojarsk
 Strelka – motore scacchistico
 Strelka – punta dell'isola di San Basilio (capo geografico, lingua di terra che si protende sul fiume Neva a San Pietroburgo)
 Strelka – stazione della metropolitana di Nižnij Novgorod